

Persone 
 Safa Giray – politico turco

Altro 
Dinastia Giray – dinastia che governò il Khanato di Crimea dal 1441 al 1783
Elenco dei Khan Giray di Crimea